Le bilan saison par saison du 1. FC Cologne retrace le parcours du club allemand de football du 1. FC Cologne, club basé à Cologne, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et fondé le .

Le club s'est notamment distingué en remportant le championnat d'Allemagne à quatre reprises, la coupe d'Allemagne à quatre reprises et en disputant une finale de Coupe UEFA, perdue face au Real Madrid.

Sont présentés également les bilans des deux clubs dont la fusion est à l'origine de la création de l'actuel 1. FC Cologne, à savoir les deux clubs de Cologne du Kölner Ballspiel-Club 01 et de la Spielvereinigung Sülz 07.

Bilan du Kölner Ballspiel-Club 01

Bilan de la Spielvereinigung Sülz 07

Bilan du 1. FC Cologne

Bundesliga (depuis 1963) 

Légende
BL : Bundesliga, première division allemande de football
2. BL : 2. Bundesliga, deuxième division allemande de football

Notes et références 
Notes

Références

1. Cologne